Geelpluimtreurtiran
 Grauwe treurtiran
 Grijze treurtiran
 Rosse treurtiran
 Vaalbuiktreurtiran